Пла́нций () — может относиться к следующим персоналиям:
 Гней Планций (ок. 96 — после 45 до н. э.) — квестор 58, народный трибун 56 и курульный эдил 54 годов до н. э. Подзащитный Цицерона;
 Мунация Планцина (ок. 33 до н. э.—33) — древняя римлянка, жена Гнея Кальпурния Пизона;
 Петер Планций (1552 — 15 мая 1622) — голландский богослов, астроном и картограф.

Примечания